Надежда Сергеевна Максимова () — советский и российский государственный и политический деятель, действительный государственный советник РФ 2-го класса, депутат Государственной Думы IV, V, VI и VII созывов, член фракции «Единая Россия», заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член счётной комиссии.

Биография 
В 1963 году окончила Московский финансовый институт по специальности «Экономист-финансист». В 2002 году защитила кандидатскую диссертацию в Институте региональных экономических исследований. Кандидат экономических наук.

По окончании вуза, с 1964 года, работала инспектором по бюджету Люберецкого райфинотдела Московской области. В 1966—1988 годах работала на различных должностях в Управлении финансирования промышленности и Бюджетном управлении Министерства финансов РСФСР. В 1988—1991 годах была заместителем Министра финансов РСФСР. В 1991—1998 годах — начальник Управления финансовых программ производственной инфраструктуры и потребительского рынка Минфина России. С 1998 года была руководителем департамента межбюджетных отношений Минфина. С января 2002 года работала заместителем Министра финансов Российской Федерации, в июле 2003 года освобождена от должности в связи с выходом на пенсию.

В декабре 2003 года была избрана депутатом Государственной Думы IV созыва по одномандатному избирательному округу № 16. В декабре 2007 года избрана депутатом Государственной Думы V созыва по спискам партии «Единая Россия».

В декабре 2011 года избрана депутатом Государственной Думы РФ VI созыва по списку «Единой России». В сентябре 2016 года баллотировалась в Госдуму по спискам «Единой России», избрана депутатом Государственной думы РФ VII созыва одномандатному избирательному округу № 35.

Законотворческая деятельность 
С 2003 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы IV, V, VI и VII созывов, выступила соавтором 118 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Награды и звания 

 Орден Дружбы
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль 100 лет со дня учреждения Государственной Думы"
 Заслуженный экономист Российской Федерации
 Отличник финансовой работы.
 Почетная грамота Правительства Российской Федерации
 Почетная грамота Государственной Думы
 Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации
 Благодарность Президента Российской Федерации
 Благодарность Правительства Российской Федерации,
 Благодарность министра финансов Российской Федерации

Примечания 

Члены «Единой России»
Кандидаты экономических наук
Заместители министра финансов России
Женщины-политики России
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов